Köttkärnsvampar (Hypocreales) är en ordning av svampar. Köttkärnsvampar ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar